om saison 2022

CR7 peut faire référence à :
 Cristiano Ronaldo (1985-), footballeur international portugais surnommé CR7 (ses initiales et le numéro de son maillot) ;
 la galaxie CR7 (Cosmos Redshift 7), une galaxie située à 13 milliards d'années-lumière de la Terre découverte en 2015, dans laquelle des étoiles de population III ont été découvertes pour la première fois.

Notes et références